Bei den IV. Südpazifikspielen 1971 in Tahiti wurde ein Wettbewerb im Fußball ausgetragen. Am Turnier nahmen sechs Mannschaften teil. Alle Spiele wurden in der Zeit vom 1. bis 5. September 1971 in Papeete ausgetragen. Gespielt wurde in zwei Gruppen à drei Teams. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Gruppendritten spielten zusätzlich noch um Platz fünf.

Neukaledonien gewann zum dritten Mal das Turnier der Südpazifikspiele.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 5 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Turnier 1971 auf rsssf.com (engl.)

1971
Sudpazifikspiele 1971